Heineken Open 2014 — 46-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 6 по 11 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Australian Open.

Первой ракеткой одиночного турнира был Давид Феррер (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Джон Изнер выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Лу Яньсюнь уступил свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Юлиан Ноул выигрывает 1-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Марсело Мело выигрывает 1-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Heineken Open

 Мировой тур ATP 2014 года
 Мировой тур ATP 250

 ASB Classic 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2014 года
2014